Adam Brown (acteur)
 Adam Brown (zwemmer)
 Adam Brown (dj)